Стенел може да се односи на следеће ликове из грчке митологије:
 Стенел (Капанејев син), учесник тројанског рата
 Стенел (Персејев син), микенски краљ
 Стенел (Акторов син), Хераклов пратилац
 Стенел (Андрогејев син), критски принц